Geografia:
 Banyeres de Mariola és un municipi de l'Alcoià, al País Valencià.
 Banyeres del Penedès és un municipi de la comarca catalana del Baix Penedès.
 Banyeres (la Vansa i Fórnols) nucli de població de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell.